

Anni
59 – anno del I secolo d.C.
59 a.C. – anno del I secolo a.C.

Matematica
59 – numero naturale

Opere 
 59 – album delle Puffy AmiYumi del 2004